Соревнования по толканию ядра у женщин на Олимпийских играх 1960 года в Риме прошли 2 сентября 1960 года на Олимпийском стадионе.

Победителем соревнований стала представительница СССР Тамара Пресс, серебряным призёром — немка Йоханна Люттге, бронзовым призёром — американка Эрлен Браун. В соревнованиях приняли участие 18 спортсменок из 12 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 1960 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

В ходе соревнований Тамара Пресс установила новый олимпийский рекорд — 17,32 м.

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1960
Толкание ядра на Олимпийских играх